Горный хрусталь:

 Горный хрусталь — минерал, чистый природный диоксид кремния, бесцветная, прозрачная разновидность кварца.
 Горный хрусталь — художественный фильм, музыкальная комедия режиссёра Боба Кларка.